Kochs ist der Ortsname von

 Kochs (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kochs (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Kochs ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kochs (1902–1984), deutscher katholischer Priester
 Ernst Kochs (Geistlicher, 1868) (1868–1954), deutscher evangelischer Geistlicher  
 Ernst Kochs (Geistlicher, 1898) (1898–1973), deutscher Schriftsteller und evangelischer Geistlicher  
 Heinz Kochs (1929–2020), deutscher Politiker (SED)
 Theodor Kochs (1901–1988), deutscher Germanist  
 Wilhelm Kochs (1852–1898), deutscher Mediziner